Agudo ist der Name folgender Orte:

 Agudo, Stadt in Brasilien
 Agudo (Ciudad Real), Ort in Spanien

Agudo ist ein Namensteil folgender Personen:

 David Agudo (* 1988), spanischer Fußballspieler
 José de Madrazo y Agudo (1781–1859), spanischer Maler, Radierer und Lithograph, Direktor des Museo del Prado
 Manuel Agudo Durán (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Mariano Agudo (* 1970), spanischer Dokumentarfilmer
 Norisbeth Isais Agudo Gonzalez (* 1992), venezolanische Beachvolleyballspielerin